Isla San José ist der Name folgender Inseln:

 Isla San José (Costa Rica), vor der Halbinsel Santa Elena
 Isla San José (Kolumbien), eine Flussinsel im Rio Negro
 Isla San José (Mexiko), im Golf von Kalifornien

 Isla San José, spanischer Name für San José Island, vor der Küste von Texas
 Isla San José, spanischer Name für Weddell Island, eine der Falklandinseln

 Kurzform von Isla de San José, im Golf von Panama

Siehe auch:
 Île Saint-Joseph
 Saint-Joseph-Atoll
 St. Joseph Island